Bajinci – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Srbac
 Bajinci – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Crna Trava.